Sidi Ghanem kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Sidi Ghanem (kommun i Marocko, Kelaa-Des-Sraghna), Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
 Sidi Ghanem (kommun i Marocko, Chichaoua), Marrakech-Tensift-Al Haouz, 

Robotskapade Marockoförgreningar